Никола́й Аверья́нов:
 Аверьянов, Николай Сергеевич (род. 1980) — российский легкоатлет, участник Олимпийских игр.
 Аверьянов, Николай Филиппович (1912—1942) — советский военнослужащий, закрывший своим телом амбразуру пулемёта.
 Аверьянов, Николай Яковлевич (1894—1974) — советский военный деятель, генерал-майор.